Sporulering är förmågan hos bakterier, parasiter, svampar och liknande organismer att bilda sporer när den omgivande miljön genomgår ogynnsamma skiftningar i kemiska eller fysikaliska förhållanden, till exempel temperatur och torka.

Se även
Mjältbrand 
Endospor
Bacillus anthracis

Externa länkar
Koccidier

Mikrobiologi